

Localidades

Sainte-Cécile (Indre)
Sainte-Cécile (Mancha)
Sainte-Cécile (Saône-et-Loire)
Sainte-Cécile (Vendeia)

Veja também
Santa Cecília

Desambiguações de topônimos